Tratado de Rapallo puede referirse a:

El Tratado de Rapallo de 1920, acuerdo diplomático entre el Reino de Italia y el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos.
El Tratado de Rapallo de 1922, más conocido por ser el Acuerdo de amistad y cooperación firmado por la incipiente Unión Soviética y la República de Weimar.